Open Directory steht für:

 das Webverzeichnis Open Directory Project
 eine Implementierung des Lightweight Directory Access Protocol durch Apple, siehe Apple Open Directory